Windows 4.x es la serie de la cuarta generación de versiones del Sistema Operativo Microsoft Windows que se comprenden desde los años de 1995 al 2000, otros referidos son "Windows 9x" o "Windows 9x/Me".
 
La serie comprende las siguientes versiones de Windows:

Windows 95 - versión 4.00.950
Windows 98 - versión 4.10.1998
Windows 98 SE (Segunda Edición) - versión 4.10.2222
Windows Me (Millennium Edition) - versión 4.90.3000

Windows 4.x no debe confundirse con Windows NT 4.0. Si bien es estéticamente similar con una interfaz gráfica de usuario, NT 4.0 se basa en el núcleo de 32 bits de Windows NT, a diferencia de la serie de Windows 4.x.

Véase también 
Windows 9x

Microsoft Windows

en:Windows 4.x